Den Namen Siebenhirten tragen folgende Orte:

 Siebenhirten (Gemeinde Mistelbach) in Niederösterreich
 Siebenhirten (Gemeinde Böheimkirchen) in Niederösterreich
 Siebenhirten (Wien), ein Stadtteil von Wien im 23. Gemeindebezirk (Liesing).